Golovin (ryska: Головин) är ett ryskt efternamn. Buret av kvinnor tar det formen Golovina (ryska: Головина).

Personer med efternamnet Golovin eller Golovina
 Aleksandr Golovin, flera personer
 Aleksandr Golovin (fotbollsspelare) (född 1996), rysk fotbollsspelare
 Aleksandr Golovin (ishockeyspelare) (född 1983), rysk ishockeyspelare
 Aleksandr Golovin (konstnär) (1863–1930), rysk målare och grafiker
 Fjodor Golovin, flera personer
 Fjodor Aleksandrovitj Golovin (1867–1937), rysk politiker
 Fjodor Aleksejevitj Golovin (1650–1706), rysk statsman, militär och diplomat
 Ivan Golovin (1816–1892), rysk skriftställare
 Konstantin Golovin (1843–1913), rysk författare 
 Leo Golowin (1903–1969), finländsk skådespelare och biträdande teaterchef
 Luba Golovina (född 1990), georgisk gymnast
 Nikolaj Golovin, flera personer
 Nikolaj Aleksandrovitj Golovin (1722–1769), rysk ämbetsman och historiker
 Nikolaj Fjodorovitj Golovin (1695–1745), rysk militär och diplomat
 Nikolaj Michajlovitj Golovin (1836–1911), rysk militär
 Nikolaj Nikolajevitj Golovin (militär) (1875–1944), rysk militär
 Nikolaj Nikolajevitj Golovin (politiker) (1756–1821), rysk politiker
 Tatiana Golovin (född 1988), fransk tennisspelare
 Vladimir Golovin, flera personer
 Vladimir Golovin (handbollsspelare) (född 1970), ungersk handbollsspelare och tränare
 Vladimir Golovin (skriftställare) (1835–1892), rysk skriftställare

Se även
 Golovinmusiken, "festmusik" av Johan Helmich Roman, 1728

Ryska efternamn